Isabel María Bucaram Layan (Guayaquil, Ecuador) es una economista ecuatoriana, es la directora de Planificación de la Producción VIP, Relaciones Públicas y Mercadeo para CNN en Español. Ha sido responsable de la construcción y ejecución de planes de comunicación para CNN en Español, para posicionar la cadena en el mercado hispano en los Estados Unidos y el resto del mercado global. Entre el público objetivo clave, están los medios de consumo masivo; medios especializados; noticias en general: negocios, tecnología, entretenimiento, internacionales y líderes de opinión.

Biografía 
Parte de la labor en la compañía ha sido el desarrollo de estrategias de comunicación y supervisión de la ejecución de mensajes claves para CNN en Español, sus talentos, su programación y para su posicionamiento en la industria. Además, brinda asesoramiento estratégico al equipo ejecutivo mediante campañas, investigación y planificación editorial diaria. 

Trabaja en conjunto con el departamento de comunicaciones corporativas de CNN y CNN en Español América Latina, proveyendo la información más reciente, completa y persuasiva sobre las actividades de CNN en Español, incluyendo programación, mercadeo, distribución, publicidad y actividades y eventos, para construir y fortalecer las relaciones con miembros clave de los medios de comunicación, los líderes de opinión y los posibles socios en el sector de organizaciones sin fines de lucro. 

Así mismo, Bucaram es el principal enlace entre el canal y Warner Media Group, para asegurar un posicionamiento importante en los medios hispanos de los Estados Unidos. Otras de sus responsabilidades ha sido el manejo de campañas de relaciones públicas en las redes sociales, para promover los esfuerzos del canal, el manejo de crisis comunicacionales con el departamento de Legal y Estándar y Práctica, y el manejo de imagen de los talentos. 

Como directora de planificación de producción VIP, Bucaram ha jugado un papel importante en la producción de las más recientes noticias que han afectado al mundo y ha conseguido llevar a sus protagonistas a las salas de millones de televidentes, desde 2010. Durante su carrera en la cadena, Cala, y ahora Camilo, un programa de gran audiencia diaria que está al aire de 9-10 p.m., estableció una reputación inigualable, por su programación de calidad y de entrevistas exclusivas con reconocidos personajes. Isabel trabaja con productores Senior y participa semanalmente en reuniones para discutir estrategias editoriales. Analiza los personajes con S&P, realiza preentrevistas y planifica entrevistas con personajes para proyectos especiales de CNNE.

Bucaram es responsable de ayudar a la cadena en proyectos especiales como la planificación de la Cumbre Presidencial en Cartagena y Panamá, las elecciones presidenciales de Argentina 2015 y Ecuador 2017, entre otros, y de llevar al programa Cala, y Camilo a países como Colombia, Panamá, México, Venezuela y Bolivia, Guatemala, Argentina, Chile, República Dominicana, así como a los diferentes mercados de los Estados Unidos, tales como Los Ángeles y Nueva York. Además cuando se trata de entrevistas exclusivas, cara a cara, Bucaram tiene una lista incomparable de personalidades y protagonistas relevantes, entre los que pueden destacar algunos personajes del espectáculo como Gloria y Emilio Estefan; las actrices Elsa Pataki, Adamari López y Maria Conchita Alonso; el presentador y animador, Don Francisco; Jon Secada, Pitbull, el pianista Raul di Blasio; la actriz y cantante, Jennifer Lopez; los cantantes Lupillo Rivera, Paloma San Basilio, Ricardo Arjona, Yuri, Alejandro Sanz, Daddy Yankee, Olga Tañon y Placido Domingo; los actores Damian Bichir, Ana Obregón, Eugenio Derbez, Rob Schneider, Jada Pinkett Smith, Susana Giménez, William Levy, Kate del Castillo y Diego Boneta. 

En el ámbito político, destacan el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli; el presidente de Bolivia, Evo Morales; la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el expresidente de Perú, Alejandro Toledo; el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo y el actual presidente, Otto Perez Molina; el senador Marco Rubio; el presidente de El Salvador, Mauricio Funes; el Presidente de Ecuador, Rafael Correa; el oficial retirado de los servicios extranjeros de los Estados Unidos, James Cason; el expresidente de Guatemala, Jorge Elías Serrano; el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram; el expresidente de República Dominicana, Hipólito Mejía; el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe; el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso; el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños; el Presidente Paraguay, Federico Franco, entre otros.

Además otros personajes relevantes en el mundo, como la diseñadora de moda Carolina Herrera; el extenista chileno Fernando Gonzales; el artista Romero Britto; César Millán, el encantador de perros; la ganadora del Premio Nobel, Rigoberta Menchú; el ganador del Premio Nobel y el expresidente de Polonia, Lech Walesa; Larry King; el escritor Álvaro Vargas Llosa; el Padre Alberto; el diseñador Donald Pliner; la bailarina de ballet Alicia Alonso, entre otros.

En mayo del 2021 Isabel completó el curso “Rethoric: The Art of Persuasive Writing and Public Speaking” ofrecido por HarvardX, como iniciativa de aprendizaje en línea de la Universidad de Harvard.

En octubre del 2020, Isabel fue nombrada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional de Santo Domingo como "Hija Adoptiva" por su liderazgo en el ámbito de las comunicaciones en América Latina y en la ciudad de Santo Domingo. 

En septiembre del 2020, formó parte del equipo de CNN en Español que ganó la categoría de "Campaña de Mercadeo de Contenido" en los Premios FAXIES 2020 de Cablefax, por la campaña de la cadena contra la discriminación, Proyecto Ser Humano.

En octubre del 2019, Isabel Bucaram fue reconocida con la Proclamación de la Ciudad de Miami. El alcalde Francis Suárez proclamó el 10 de octubre como el “Día de Isabel Bucaram en la Ciudad de Miami en honor a todos los logros obtenidos a través de su carrera y su labor en el mundo del periodismo y las relaciones públicas. En septiembre del 2019, Isabel recibe el Premio Gorrión de la Paz en Perú. 

En marzo del 2018, Isabel recibe de parte de la junta directiva de la AMJG (Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala) el galardón "Mujer Ejemplar" por su trayectoria profesional como latina destacada en los Estados Unidos por su aporte al desarrollo y fortalecimiento de la democracia en las sociedades.

En agosto de 2017, la Municipalidad de Guayaquil, Ecuador reconoció con un homenaje a Bucaram por servir como ejemplo a todas las mujeres ecuatorianas por su impecable carrera en el campo de las comunicaciones. 

En mayo de 2017, CAMACOL (Cámara de Comercio Latina) otorgó a Isabel el Premio Excelencia en Comunicaciones. En 2016, la misma organización (CAMACOL) le otorgó a ella y a su equipo de trabajo de CNN en Español, la Medalla de Honor Meritoria por su labor de apoyo a la comunidad ecuatoriana durante el Concierto Ecuador aquí estoy para ayudar a los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016. En esta ocasión Bucaram movilizó la unidad digital de CNN en Español, “Red Room”, desde donde se realizaron entrevistas a personalidades que participaron del concierto.

Isabel fue nombrada una de las mujeres Latinas más influyentes de Miami, por lo que su perfil fue incluido en el libro 100 Latinos Miami, cuyas imágenes se exhiben en una galería en el Aeropuerto Internacional de Miami, bajo el título “A journey of Success” (Una jornada de éxito). En noviembre de 2011, recibió una proclama otorgada por la Municipalidad de Guayaquil en honor al desarrollo de su trayectoria profesional. Así mismo, Isabel es miembro del equipo de CNN que ganó en el 2010 y 2011 el Peabody Award por la cobertura de la cadena del derrame de petróleo en el Golfo de México y La Primavera Árabe respectivamente. 
Antes de CNN en Español, Bucaram trabajó como Directora de Marketing y Comunicaciones para Spanish Broadcasting System (SBS). Era responsable de posicionar todas las propiedades SBS en Estados Unidos y Puerto Rico, incluyendo 21 estaciones de radio, Mega TV, SBS Entertainment y Mega Films. Durante su tiempo en la compañía, manejó una variedad de actividades de relaciones públicas y de marketing, incluyendo crisis comunicacionales, relaciones con la comunidad y posicionamiento de la marca Mega TV. Una de sus gestiones más relevantes fue la iniciativa de establecer una comunicación abierta entre Radio SBS, Mega TV, Mega Films y SBS Entertainment, para maximizar los beneficios y aprovechar las sinergias entre las distintas propiedades.

Isabel también apoya diversas organizaciones comunitarias y eventos importantes de la comunidad. Ha sido parte del jurado de concursos de belleza y moda en varios países de América Latina. Es constantemente invitada como panelista en eventos de empoderamiento de la mujer, y como maestra de ceremonia y speaker en eventos internacionales. Tiene el título de Economista de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en Ecuador y una Maestría en Periodismo Investigativo en la Universidad Internacional de Florida. Habla inglés, español, y francés fluido.

Bibliografía 
   

 (Isabel Bucaram fue miembro del jurado que eligió a Miss Ecuador 2017.) </ref>
</ref>
</ref>
López Morales, H. (2009). Enciclopedia del español en los Estados Unidos. 1st ed. España: Humberto López Morales, p.504</ref>

Referencias

Personas de Guayaquil